Hum je lahko:
 Hum, vzpetina na dnu kraškega polja

Hum je slovensko krajevno ime oz. del imena več naselij in pokrajin

v Sloveniji  
Hum, vzpetina nad Laškim 583 m
 Hum, naselje v občini Brda
 Hum pri Ormožu, naselje v občini Ormož
Hum, Lenart
Hum, Maribor
Hum, Ptuj
Hum, Sela pri Zburah
Hum, Podmelec

v Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem 
 Hum, pri Tinjah, nem. Hum, pravzaprav hrib (531 m) in oznaka domačije pod (za) njim oz. na njem, občina Grabštanj
del kraja Hum pri Tinjah: grad Pokinj in zaselek Na Pokinju, nem. Pakein (Schloß Pakein)
 Hum, pri Rožeku, nem. Humberg, tržna občina Rožek
 Hum, na Krištofovi Gori (toponim), nem. Humberg, tržni občini Štalenska gora in Mostič
ter
 Humberk, pri Žihpoljah, nem. Hollenburg, občina Kotmara vas
 Humče, pri Kazazah, nem. Humtschach, tržna občina Dobrla vas
 Humče, pri Žihpoljah, nem. Guntschach, občina Žihpolje
 Humec, pri Pliberku, nem. Heiligengrab, mestna občina Pliberk 
 Humec, pri Šentilju ob Dravi, nem. --, tržna občina Vrba

krajevno ime v drugih (slovanskih) jezikih

v Bosni in Hercegovini 
 Hum, zgodovinska pokrajina v Bosni in Hercegovini
 Hum, Trebinje

na Hrvaškem 
 Hum, mestece v Istri (Hrvaška), ("najmanjše mesto na svetu")
 Hum Bistrički
 Hum Košnički 
 Hum na Sutli
 Hum Stubički
 Hum Varoš
 Hum Zabočki
 Hum, Voćin

v Srbiji 
 Hum, naselje v Srbiji
 Hum, gora v Srbiji

Drugo 
 Hum (skupina) - indie rock band

Glej še 

 Kum

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška
Naselja na Hrvaškem